Święci występujący pod imieniem Patern
 Patern z Vannes – biskup
 Patern z Fondi – męczennik
 Patern z Avranches – biskup
 Patern z Sens – zakonnik
 Patern z Abdinghof – iroszkocki mnich

 Źródła
 Patern na DEON.pl (SJ i Wydawnictwo WAM)